Famille de vieille noblesse de Provence qui a donné deux évêques à Orléans :

 Louis Sextius Jarente de La Bruyère (1706-1788)
 Louis de Jarente de Sénas d'Orgeval (1746-1810)

Voir aussi 
Fontaine de Jarente
Rue de Jarente